Montserratina, tipus de coca dolça
 Montserratina, tipus d'olivera